Lichtenfels néven a következők léteznek:
Lichtenfels - település Bajoroszágban
Lichtenfels - település Hessenben
Lichtenfelsi járás - járás Bajoroszágban
Bahnhof Lichtenfels - vasútállomás a bajorországi Lichtenfelsben